Lefeburia upingtoniae är en flockblommig växtart som beskrevs av Schinz. Lefeburia upingtoniae ingår i släktet Lefeburia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
upingtoniae